22 mei, datum
 22 mei (film), Belgische thriller